Grafschaft kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Grafschaft, Schweiz, tidigare kommun, Valais,

Tyskland 

 Grafschaft, Rheinland-Pfalz – kommun i Rheinland-Pfalz,